Азиатските дървесни смокове (Dendrelaphis) са род влечуги от семейство Смокообразни (Colubridae).

Таксонът е описан за пръв път от Жорж Албер Буланже през 1890 година.

Видове

Бележки